Fort Smith (Arkansas)
Fort Smith (Montana)
Fort Smith (Territórios do Noroeste)

Desambiguações de topônimos